Arran kan syfta på:

 Árran – lulesamiskt kulturcentrum i Drag i Norge
 Isle of Arran – ö i Skottland
 Arran Distillery – ett destilleri
 Earl av Arran – en titel i Skottland
 Mount Arran – ett berg i Australien